Paul Eisler ist der Name folgender Personen:
* Paul Eisler (Mediziner) (1862–1935), deutscher Mediziner und Anatom
 Paul Eisler (Ingenieur) (1907–1992), österreichisch-britischer Ingenieur